Text-To-Speech, zobacz: Synteza mowy
 gwiazda typu T Tauri
 zespół kanału stępu
 system przeskórnego podawania leków
 Temporary Threshold Shift – Tymczasowe przesunięcie progu słyszenia.